Termin XSC ima više značenja.

 Sulfoacetaldehid acetiltransferaza, enzim
 Južni Kajkos aerodrom ()